Жак Юг Силла (22 июля 1946, Аналандзирофу, Туамасина, Французский Мадагаскар — 26 декабря 2009, Антананариву, Мадагаскар) — малагасийский политический деятель, премьер-министр Мадагаскара (2002—2007).

Биография 

Жан Юг Силла родился 22 июля 1946 года в семье погибшего в 1967 году в авиакатастрофе бывшего министра иностранных дел Альберта Силлы, работавшего в правительстве при первом президенте страны Филибере Циранане.

В 1993—1996 гг. — министр иностранных дел.

Являлся политическим оппонентом президента Дидье Рацираки и был одним из советников Марка Равалуманана, когда он был избран мэром Антананариву в 1999 г.

После кризиса 2001 года и утверждения Конституционным судом итогов выборов, на которых победу одержал Марк Равалуманана, Силла назначен премьер-министром Мадагаскара.

В 2002 году избран генеральным секретарем правящей партии "Я люблю Мадагаскар".

В январе 2007 года, по истечении первого президентского срока Марка Равалуманана, Силла ушел в отставку.

В 2007—2009 гг. — председатель Национального Собрания Мадагаскара.

Во время политического кризиса 2009 года выступал посредником между президентом Марком Равалумананой и лидером оппозиции Андри Радзуэлиной. Впоследствии встал на сторону оппозиции, призвав Равалуманану уйти в отставку.

В сентябре 2009 года был назначен президентом временного конгресса (парламента) страны.

Источники 

 Madagascar: décès de Jacques Sylla

Премьер-министры Мадагаскара
Министры иностранных дел Мадагаскара
Члены парламента Мадагаскара